Kamertje verhuren (spel), een spel voor twee spelers, of
Kamertje verhuren (puzzel), een logische puzzel.